

Onomastica
Silvestro  – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi fittizi
Silvestro  – personaggio dei cartoni animati Looney Tunes
Silvestro – serie a fumetti pubblicata in Italia dalla Editrice Cenisio dal 1962 al 1981
Silvestro  – personaggio della serie Pokémon

Persone
Alex Silvestro  – giocatore di football americano statunitense
Gennaro Silvestro  – attore italiano

Pagine correlate
San Silvestro (disambigua)